|-
| 125301 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125302 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125303 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125304 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125305 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125306 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125307 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125308 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125309 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125310 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125311 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125312 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125313 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125314 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125315 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125316 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125317 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125318 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125319 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125320 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125321 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125322 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125323 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125324 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125325 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125326 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125327 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125328 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125329 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125330 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125331 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125332 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125333 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125334 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125335 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125336 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125337 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125338 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125339 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125340 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125341 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125342 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125343 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125344 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125345 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125346 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125347 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125348 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125349 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125350 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125351 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125352 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125353 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125354 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125355 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125356 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125357 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125358 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125359 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125360 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125361 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125362 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125363 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125364 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125365 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125366 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125367 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125368 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125369 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125370 - ||  || 10 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 125371 - ||  || 14 noiembrie 2001 ||  || , 
|-
| 125372 - ||  || 15 noiembrie 2001 ||  || , 
|-
| 125373 - ||  || 14 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125374 - ||  || 8 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125375 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125376 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125377 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125378 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125379 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125380 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125381 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125382 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125383 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125384 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125385 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125386 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125387 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125388 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125389 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125390 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125391 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125392 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125393 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125394 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125395 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125396 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125397 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125398 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125399 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125400 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-